
Termin -{NTP}- ima više značenja.

 Nukleozid trifosfat
 Normalni uslovi, normalna temperatura i pritisak